Anne Antoinette Françoise Charlotte Zita Marguerite av Bourbon-Parma, född 18 september 1923 i Paris, död 1 augusti 2016 i Morges i Vaud, Schweiz, var hustru till Rumäniens före detta kung Mikael I.

Anne studerade 1940–1943 vid Parsons School of Design i New York och gifte sig 1948 med Rumäniens före detta kung.

Titlel, ordnar och utmärkelser

Titel
 18 september 1923 – 10 juni 1948: Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Anne av Bourbon-Parma
 10 juni 1948 - 1 augusti 2016: Hennes Kunglig Höghet Drottning Anne, Drottninggemål av Rumänien, Prinsessan av Bourbon-Parma

Ordnar och utmärkelser

Nationell utmärkelser
 
 : Dam Storkors av lydnad av Suveräna Militära Orden av Malta, Särskild Klassen, 1: a klassen
  Huset av Rumänien: Stormästare Riddare Storkors med kedja av Kunglig Carol I:s orden
  Huset av Rumänien: Stormästare Riddare Storkors av Kunglig Kronorden

Utländska ordnar
  Österrikisk Kejserlig och Kunglig Familj: Dam av Kejserlig och Kunglig Stjärnkorsorden, 1: a klassen
 Frankrike
  Orléans-Franska Kunglig Familj: Dam Storkors av Kunglig Orden av Sankt Lazarus
 : Mottagare av Andra Världskriget Korsa av Krig Medalj
  Grekisk Kunglig Familj: Dam Storkors av Kunglig Orden av Sankts Olga och Sophia, 1: a klassen

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Huset Bourbon-Parma
Italienska prinsessor
Rumäniens drottningar
Antikommunister
Mottagare av Rumänska kronorden
Storkorset av Rumänska kronorden
Personer från Paris
Födda 1923
Avlidna 2016
Kvinnor